Janicki (forma żeńska: Janicka; liczba mnoga: Janiccy) – polskie nazwisko. Najprawdopodobniej pochodzi od imienia Jan. Na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwało 18903 osób o tym nazwisku.

Osoby o nazwisku Janicki 
 Aleksander Janicki – ujednoznacznienie
 Andrzej Janicki – ujednoznacznienie
 Czesław Janicki (1926–2012) – polityk, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
 Jagna Janicka (ur. 1959) – polska kostiumograf i scenografka
 Jarosław Janicki – ujednoznacznienie
 Jerzy Janicki (1928–2007) – pisarz, reżyser i scenarzysta
 Kazimierz Janicki – ujednoznacznienie
 Klemens Janicki (1516–1543) − poeta okresu odrodzenia
 Konstanty Janicki (1876–1932) − zoolog, parazytolog, cytolog
 Maciej Janicki – ujednoznacznienie
 Mateusz Janicki (ur. 1983) – aktor
 Rafał Janicki (ur. 1992) – piłkarz
 Sebastian Janicki (ur. 1986) – judoka
 Sławomir Janicki – ujednoznacznienie
 Stanisław Janicki – ujednoznacznienie
 Tadeusz Janicki (ur. 1964) – historyk
 Tadeusz Janicki (1925–2004) – dyplomata
 Zygmunt Janicki (1867–1929) – kapłan, prowincjał reformatów krakowskich w latach 1914–1924

Przypisy 

Polskie nazwiska